Der Rajon Hola Prystan (ukrainisch /; russisch /) war einer von 18 Rajons der Oblast Cherson im Süden der Ukraine. Der Rajon grenzte im Süden an das Schwarze Meer, umfasste große Teile des Mündungsgebietes des Dnepr im Westen und ging im Norden und Osten in die ukrainische Steppenlandschaft über. Zentraler Ort des Rajons war die namensgebende Stadt Hola Prystan, diese war jedoch selbst kein Teil des Rajonsgebietes.

Geschichte 
Der Rajon Hola Prystan wurde im Zuge der Neugliederung der Verwaltungsorganisation der Sowjetunion am 21. Februar 1923 gegründet, nach der Besetzung durch deutsche Truppen wurde das Rajonsgebiet 1942 in das Reichskommissariat Ukraine eingegliedert und lag hier im Generalbezirk Krim (Teilbezirk Taurien), Kreisgebiet Aleschki. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es wieder zur Sowjetunion/Ukrainische SSR, seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Skadowsk.

Geografie 

Der Naturraum des ehemaligen Rajons ist durch zwei wesentliche Aspekte untergliedert – im Westen und Süden des Rajon ist die Landschaft durch das direkte Angrenzen an das Schwarze Meer geprägt. An der südlichen Küste findet man fast durchgehend einen Sandstrand, wovon beispielsweise die Tourismusindustrie des Badeortes Salisnyj Port profitiert. Weiterhin ist das Biosphärenreservat Schwarzes Meer erwähnenswert, das die Insel Tendra und die beiden großen Brackwasserbuchten im äußersten Westen des Rajons umfasst. In Richtung des Landesinneren ist die Landschaft weitgehend flach bis wellig und durch die süd-osteuropäische Steppenlandschaft geprägt. Die Landschaft wird weitgehend landwirtschaftlich genutzt, was sich im Sommer durch ausgedehnte Sonnenblumenfelder bemerkbar macht.
Während der Rajon im Süden und großen Teilen des Nordens und Westens durch das Schwarze Meer begrenzt wurde, grenzte er im Nordwesten auf einem kurzen Stück der Kinburn-Halbinsel an die Oblast Mykolajiw (Rajon Otschakiw) sowie im Nordosten an den Rajon Cherson und südlicher an den Rajon Oleschky, dazu noch im Südosten an den Rajon Skadowsk.
Das Gebiet ist sehr flach mit Höhenlagen zwischen 5 und 35 Metern und wird durch das Schwarzmeertiefland geprägt.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 21 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 45 Dörfer
 6 Siedlungen

Die Stadt Hola Prystan war bis zum 17. Mai 2013 ebenfalls ein Teil des Rajons, ist aber seither eine Stadt unter Oblastverwaltung.

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Rajon Skadowsk
Aufgelöst 2020
Hola Prystan